Tělovýchovná jednota Spartak Hluk je moravský fotbalový klub z města Hluk, který byl založen v roce 1932 pod názvem SK Hluk. Od sezóny 2019/20 hraje I. A třídu Zlínského kraje (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Hluk.

V sezoně 2018/19 mužstvo trénoval Václav Uhlíř.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1932 – SK Hluk (Sportovní klub Hluk)
 1948 – JTO Sokol Hluk (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Hluk)
 1951 – ZSJ Autopal Hluk (Závodní sokolská jednota Autopal Hluk)
 1953 – DSO Spartak Hluk (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Hluk)
 1957 – TJ Spartak Hluk (Tělovýchovná jednota Spartak Hluk)
 1992 – TJ Spartak Hluk, o. s. (Tělovýchovná jednota Spartak Hluk, občanské sdružení)
 2016 – TJ Spartak Hluk, z. s. (Tělovýchovná jednota Spartak Hluk, zapsaný spolek)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámka:
 1959/60: Archiv FK Baník Dubňany uvádí skóre 36:42, v novinách Naše pravda je skóre 35:41.
 1960/61: Archiv FK Baník Dubňany uvádí skóre 29:62, v novinách Rovnost je 28:63.
 1981/82: Chybí výsledek posledního utkání.
 1991/92: Hluku bylo odečteno 6 bodů za inzultaci rozhodčího.
 Od sezony 2014/15 do sezony 2020/21 se ve Zlínském kraji hrálo tímto způsobem: Pokud zápas skončil nerozhodně, kopal se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bral 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách byly 3 body, za prohru po 90 minutách nenbyl žádný bod.
 2019/20 a 2020/21: Ročníky nebyly dohrány kvůli pandemii covidu-19 v Česku.

TJ Spartak Hluk „B“ 

TJ Spartak Hluk „B“ je rezervním týmem Hluku, který se pohybuje převážné v okresních soutěžích. Od sezony 2018/19 hraje ve III. třídě okresu Uherské Hradiště (9. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezoně 2008/09, kdy se v I. B třídě Zlínského kraje (7. nejvyšší soutěž) umístil na 5. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2018/19: B-mužstvo se postupu zřeklo.
 2019/20 a 2020/21: Ročníky nebyly dohrány kvůli pandemii covidu-19 v Česku.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 
 Historie TJ Spartak Hluk (1954–2010), Antonín Zlínský 

Fotbalové kluby ve Zlínském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1932
Sportovní kluby v okrese Uherské Hradiště
Fotbal v okrese Uherské Hradiště
TJ Spartak